Алекса́ндр Ефи́мович Разу́мный (1 мая 1891, Елисаветград, Российская империя — 16 ноября 1972, Москва, СССР) — советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).

Биография 
Родился в бедной еврейской семье в Елисаветграде (ныне — Кропивницкий, Украина). С 1904 года работал учеником художника-гравёра, затем гравёром. В 1907 году примкнул к драматической театральной труппе, с которой гастролировал в Умань, Могилёв, Одессу. В 1914 году окончил отделение живописи Одесского художественного училища.

С 1915 года работал в московских кинофирмах «Савва», «Химера», где овладевал кинематографическими профессиями. В 1917 году — режиссёр в Товариществе И. Ермольева, с 1918 года во Всероссийском фото-кино отделе, заведующий театрального отдела Наркомпроса, режиссёр театральных агитколлективов, а также образцового передвижного театра РСФСР № 5. С 1922 года — режиссёр на киностудиях «Пролеткино» и «Госкино», также нередко выступал и в качестве оператора и художника своих фильмов.

В период 1926—1928 годов был откомандирован на берлинскую студию «Прометеус» и «Фебус-фильм» в Париже, где снимал фильмы по русской классике («Лишние люди», «Пиковая дама»). По возвращении в СССР — режиссёр на московской студии «Совкино», преподавал в Государственном институте кинематографии. С 1935 года работал на студии «Межрабпомфильм» («Союздетфильм» — с 1936 года).

В послевоенный период, в годы малокартинья перешёл на студию «Моснаучфильм», где проработал десять лет. С 1955 года — режиссёр на Литовской киностудии.

Член ВКП(б) с 1919 года. 

А. Разумный скончался 16 ноября 1972 года в Москве, похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.

А. Разумный не прекращал активной творческой и общественной деятельности до своей кончины. Им создан графический цикл — портреты более двухсот тружеников русского советского искусства 1912—1972 годов «Мои современники», ныне переданный его наследниками в Музей кино. Архив кинорежиссёра хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

Семья 
 жена (с 1922 года) — Ольга Алексеевна Разумная.
 сын — Владимир Разумный (1924—2011), философ, критик, публицист.

Фильмография 

 Режиссёр
  — Вор любви ''(совместно с И. Пельтцером)
  — Гримасы жизни
  — Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта / Восстание Черноморского флота ''(совместно с Я. Посельским)
  — Казнь Мясоедова
  — Я так хотел
  — Восстание ''(агитфильм)
  — Последняя встреча
 — — Флавия Тессини
  — Четвёртая жена
  — Белое и чёрное
  — Мать 
  — Товарищ Абрам
  — Два поляка
  — Комбриг Иванов
  — Семья Грибушиных
  — Банда батьки Кныша
  — В дебрях быта
  — Долина слёз
  — Тяжёлые годы
  — Лишние люди
  — Пиковая дама
  — Принц или клоун
  — Бегствующий остров
  — Кара-Бугаз ''(не был выпущен на экран)
  — Личное дело
  — Тимур и его команда
  — Бой под Соколом
  — Миклухо-Маклай
  — Мастера Малого театра ''(научно-популярный)
  — Школа русских мастеров
  — Художник Верещагин ''(научно-популярный)
  — Художник Перов ''(научно-популярный)
  — Случай с ефрейтором Кочетковым
  — Игнотас вернулся домой
  — Художник Бакшеев ''(научно-популярный)
  — Дочь Малого театра ''(научно-популярный)
  — Сержант Фетисов

 Сценарист
  — Товарищ Абрам ''(совместно с П. Мишеевым)
  — Тяжёлые годы ''(совместно с П. Мишеевым)
  — Чужие ''(совместно с В. Трахтенбергом)
  — Борьба продолжается ''(совместно с Ф. Вольфом, Б. Райхом)

 Оператор
  — Товарищ Абрам
  — Банда батьки Кныша
  — Похороны Ленина ''(документальный)
  — Тяжёлые годы
  — Бегствующий остров

 Художник
  — Глаза открылись ''(короткометражный)
  — Рабочий Шевырев ''(короткометражный)
  — Товарищ Абрам
  — Банда батьки Кныша
  — Тяжёлые годы

 Актёр
  — Борцы за светлое царство III Интернационала

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1940) — за фильм «Личное дело» (1939).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Одесского художественного училища
Режиссёры немого кино
Персоналии:Межрабпомфильм
Персоналии:Союздетфильм
Персоналии:Центрнаучфильм
Персоналии:Литовская киностудия
Мемуаристы СССР
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище